Walter Rotach ist der Name folgender Personen:

* Walter Rotach (Pädagoge, 1872) (1872–1928), Schweizer Pädagoge und Mundartdichter
 Walter Rotach (Pädagoge, 1900) (1900–??), Schweizer Mathematiklehrer und Rektor